Csang Szongho (1977) olimpiai bronzérmes dél-koreai baseballozó
 Csang Szongho (1978) olimpiai és világbajnoki ezüstérmes dél-koreai cselgáncsozó